Existen varios parques que llevan por nombre Parque Centenario o sus variantes:
 el Parque Centenario, en Bogotá, Colombia;
 el Parque Centenario, en Buenos Aires, Argentina;
 el Parque Centenario, en Guayaquil, Ecuador;
 el Parque Centenario, en Santiago, Chile;
 el Parque Centenario de Wangchuck, en Bután;
 el Parque del Centenario, en Algeciras, España;
 el Parque del Centenario, en Cartagena de Indias, Colombia;
 el Parque Zoológico del Centenario, en Mérida, México;
 el Parque Franklin Delano Roosevelt, en Uruguay, que anteriormente era conocido como Parque Nacional Centenario.

Y también puede referirse a:
 la estación Parque Centenario del Subte de Buenos Aires;
 el Parque Centenario 27 de Febrero, sede del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco.